Бессердечный — многозначный термин:
 Бессердечный человек — жестокий, бесчувственный человек.

Фильмы 
 Бессердечный — индийский фильм 1952 года.
 Бессердечный — японский фильм 1968 года.
 Бессердечный — итальянский фильм 1995 года.
 Бессердечный — американский фильм 1997 года.
 Бессердечный — немецкий фильм 1999 года.
 Бессердечный — британский фильм 2005 года.
 Бессердечный — британский фильм 2009 года.
 Бессердечный — индийский фильм 2014 года.
 Бессердечный — американский фильм 2019 года.

Прочее 
 Бессердечный — манга.

См. также 
 Бессердечная
 Бессердечные
 Heartless